Ника́ндров — русская фамилия, образованная от имени Никандр; имеет женскую форму Никандрова.

Известные носители 
 Никандров, Александр Михайлович (1912—2003) — разведчик, Герой Советского Союза.
 
 Никандров, Владимир Петрович — аким города Петропавловск.
 Никандров, Григорий Алексеевич (1950—2015) — полномочный представитель президента Российской Федерации в Амурской области.
 Никандров, Денис Владимирович (род. 1979) — генерал-майор юстиции.
 
 Никандров, Пётр Федотович (1923—1975) — советский философ, доктор наук, профессор.
 Никандров, Юрий Степанович (1923—2018) — советский стендовый стрелок, двукратный чемпион мира, ЗМС СССР.

